Municipio de Harwood puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Harwood (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Harwood (condado de Champaign, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Champaign.